Марія Елена Камерін і Хісела Дулко були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не взяла участі.

Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза виграли титул, перемігши у фіналі пару Аліна Жидкова і Тетяна Пучек з рахунком 7–6 (7–4), 7–5.

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= Чвертьфінали
| RD3= півфінал
| RD4= Final
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Б Маттек С Мірза
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Кастаньйо М Юань
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= К Флауер С Цзеюй
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Остерло А Родіонова
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Л Бейкер Н Кріз
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=7'''
| RD1-score05-3=[8]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Посилання 
Draw 

Парний розряд